ÖA steht als Abkürzung für:
 Öffentlichkeitsarbeit

öA steht als Abkürzung für:
 örtliche Aufsicht, siehe Zugaufsicht #Örtliche Aufsicht

Abkürzung